Николай Обольянинов:
 Обольянинов, Николай Александрович (1868—1916) — русский библиограф и библиофил.
 Обольянинов, Николай Петрович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 3934; 26 ноября 1826.